Sants:
 Sant Domènec de Guzmán, fundador de l'Orde de Sant Domènec ()
 Sant Domènec de la Calzada, religiós castellà dels segles XI-XII
 Sant Domènec de Silos, abat benedictí del segle XI
 Sant Domènec del Val, llegendari nen, suposadament mort al 
 Toponímia:
 Església de Sant Domènec, diversos indrets
 Sant Domènec de Vallibona, llogaret dins del terme municipal de Vallibona (els Ports) 
 Convent de Sant Domènec, diversos indrets
 Ermita de Sant Doménec de Xaló, al Pla de la Séquia barri de Xaló 
 Organitzacions:
 Orde de Sant Domènec, orde mendicant fundat per sant Domènec de Guzmán a Tolosa de Llenguadoc (Occitània)
 Segon Orde de Sant Domènec, religioses de vots solemnes que formen part de la branca femenina de l'orde dels Predicadors 
 Tercer Orde de Sant Domènec, orde catòlic romà vinculat a l'Orde de Sant Domènec 
 Concepcionistes de Sant Domènec, orde religiós fundat a Burgos el 1892 per Carme Sallés 
 Miscel·lània: Arca de sant Domènec, monument que conté les restes de sant Domènec de Guzmán, a la basílica de San Dominico a Bolonya